Васс — имя и фамилия:

 Васс (†304), мученик, пострадал с Евсевием, Евтихием и Василидом, память 20 января
 Васс (†304), мученик Римский, пострадал с Максимом и Фабием, память 11 февраля
 Васс, мученик Александрийский, даты жизни которого неизвестны; пострадал вместе с Антонием и Протоником (Protonico), память 14 февраля
 Васс, мученик Тракийский, пострадал вместе с Агапитом, Дионисием и сорока иными, память 20 ноября
 Васс из Лучеры (ум. 118) — епископ Лучеры, священномученик, пострадал при императоре Траяне, память 5 декабря
 Васс из Ниццы (ум. 250) — епископ Ниццы, священномученик, память 5 декабря
 Васс, Гизела (1912—2004) — румынский политический деятель.
 Васс, Даниэль (род. 1989) — датский футболист, полузащитник.
 Васс, Ладислав (1912—1977) — румынский политический деятель.

Примечания

Ссылки 
 Santi, Beati e Testimoni
 Mario Sgarbossa, I Santi e i Beati della Chiesa d'Occidente e d'Oriente, II edizione, Edizioni Paoline, Milano, 2000